Die asiatische Qualifikation zum Thomas Cup 2008 fand vom 18. bis zum 24. Februar 2008 in Ho-Chi-Minh-Stadt in Vietnam statt. Malaysia, Thailand, Japan und Südkorea qualifizierten sich für die Endrunde des Cups.

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

K.-o.-Runde

Platz 5 bis 8

Einzelnachweise

Weblinks 
http://www.badminton.de/08_Vorrunden.1274.0.html

2008 Qualifikation Asien
Badminton 2008
Badmintonwettbewerb in Ho-Chi-Minh-Stadt